Печений Володимир Петрович ( 1949) — український журналіст, громадсько-політичний діяч.
 Печений Микола Миколайович (1919—1995) — військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Печений Михайло Федорович (1906—1980) — радянський футболіст, тренер і спортивний арбітр; заслужений тренер УРСР, суддя республіканської категорії.
 Печений Степан Хомич ( 1930) — український скульптор; заслужений майстер народної творчості УРСР.